Minnesota Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Minnesota Township (North Dakota)
 Minnesota Township (South Dakota)